Schernegg ist der Name folgender Orte:

 Schernegg (Hohenfels), Ortsteil von Hohenfels, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schernegg (Massing), Ortsteil von Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern